Stadsbrand van Bergen (1136), brand in de Belgische stad Bergen (Mons)
 Stadsbrand van Bergen (1702), brand in de Noorse stad Bergen
 Stadsbrand van Bergen (1916), brand in de Noorse stad Bergen